Titlul „It's My Life” se poate referi la:
It's My Life (cântec de Cezar)
It's My Life (cântec de Bon Jovi)
It's My Life (cântec de No Doubt)